Монтьель () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Монтьель. Занимает площадь 271,29 км². Население — 1570 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 106 км. Место известного сражения Средних веков.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля